Il Roller Hockey Asia Cup 2012 è stata la 13ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina nella città di Hefei dal 28 al 31 ottobre 2012.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per l'8ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dalla nazionale indiana per la 3ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 

2012
Competizioni sportive a Haining
Sport a Hefei